Hewlett-Packard
 Hrvatski proljećari
 Hladno pivo
 Hrvatska pošta
 Hrvatska pošta (Mostar)

Kratice